Абдуллоев — таджикская фамилия. Известные носители:
 Абдуллоев, Гафор (род. 1932) — таджикский советский колхозник, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР.
 Абдуллоев, Файзулло (род. 1946) — таджикский юрист, министр юстиции Таджикистана.
 Абдуллозода, Джамолиддин — таджикский врач.
 Абдуллоев, Дилшод — таджикский государственный деятель и врач.